Smirnowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen:
 in Kasachstan:
 Smirnowo (Kasachstan), im Gebiet Nordkasachstan

 in Russland:
 Smirnowo (Region Altai), in der Region Altai
 Smirnowo (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Smirnowo (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Kiauten, 1938–1946 Zellmühle, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Smirnowo (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Smirnowo (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Smirnowo (Nischni Nowgorod, Diwejewo), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Diwejewo
 Smirnowo (Nischni Nowgorod, Gagino), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Gagino
 Smirnowo (Nischni Nowgorod, Scharanga), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Scharanga
 Smirnowo (Nischni Nowgorod, Schatki), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Schatki
 Smirnowo (Pskow), in der Oblast Pskow